Escamps ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Escamps (Lot) im Département Lot
 Escamps (Yonne) im Département Yonne